Francisco de Francia (Castillo de Fontainebleau, 18 de marzo de 1555 - Château-Thierry, 10 de junio de 1584) fue un príncipe francés, duque de Alençon y de Anjou.

Primeros años de vida 

Fue hijo de Enrique II de Francia y de Catalina de Médici. Al nacer le pusieron como nombre Hércules, que rápidamente fue cambiado por el de su hermano mayor el rey Francisco II de Francia cuando este murió en 1560. Tuvo mucho que ver, al principio del reinado de su hermano Enrique III, con las revueltas provocadas en la corte.

Su muerte, el 10 de junio de 1584 en Château-Thierry, a causa de la tuberculosis, permitió a Enrique de Navarra (futuro Enrique IV de Francia) el ascenso al trono tras la muerte de Enrique III.

El descontento
Francisco era un príncipe arisco y taciturno. Fue el último hijo de la familia real y envidió el respeto con el que se trataba a su hermano mayor, el duque de Anjou (futuro Enrique III). Estará tremendamente celoso de ese hermano bajo cuya sombra crece. Siendo joven, Francisco enfermó de viruela lo que le dejó unas profundas marcas en la cara. Francisco es, según Turenne "uno de los hombres más feos que uno pueda ver". Todo le diferencia de su hermano: la fisonomía, la altura y el carácter. Muy al contrario que su hermano, Francisco, no recibe de su madre, Catalina de Médici, ninguna responsabilidad. La reina madre Catalina no tenía ninguna confianza con él y Francisco se siente despechado.

Después de la Matanza de San Bartolomé (24 de agosto de 1572), Francisco se convierte en el centro de los descontentos que se rebelan contra el reforzamiento de la autoridad real. Durante el asedio de La Rochelle (1573), Francisco se enfrenta al duque de Anjou que dirige el asedio y se alía con Enrique de Navarra.

Cuando el duque de Anjou parte para Polonia donde es coronado rey, Francisco espera suceder como rey de Francia a Carlos IX cuya salud empeora día a día. Con Enrique de Navarra organiza la conspiración llamada de los "Malcontentos" para imponerse como sucesor de su hermano Enrique. Catalina de Médici interviene impidiendo la conspiración y Francisco es arrestado. El rey le perdona pero este queda confinado y vigilado en la corte.

En 1578 lideró una campaña en las que ocupó del 7 de octubre al 6 de enero de 1579 Binche, pero fracasó ante Mons, que siguió en manos españolas.

El príncipe de los Países Bajos
Guillermo de Orange al frente de las Provincias Unidas de los Países Bajos, inmersas en la guerra de los ochenta años contra España, propuso al duque de Anjou para ocupar el trono de su república. La estrategia holandesa consistía en nombrar un rey extranjero que les hiciese oficialmente independientes de la monarquía española de Felipe II, pero limitando los poderes del nuevo rey a una figura meramente representativa, manteniendo el poder de facto en manos de los Estados Generales de los Países Bajos y ganando el apoyo de Francia e Inglaterra en su guerra contra España. La desconfianza que provocó en los flamencos protestantes la condición de católico y de francés de Anjou serían superadas por el empeño personal de Guillermo de Orange. Los términos del acuerdo fueron recogidos en el tratado de Plessis les Tours de 1580.

En febrero de 1582 Francisco de Anjou llegó a los Países Bajos, siendo nombrado duque de Brabante. Descontento con las limitaciones impuestas a su poder, planeó tomar por la fuerza varias ciudades de la zona. En enero de 1583 ordenó a sus tropas el ataque a Amberes. La población de Amberes se enfrentó al ejército francés de Anjou, dejando 1.500 bajas entre estos y obligándole a retirarse.

Tras este hecho y la victoria española en la batalla de Steenbergen, la posición de Anjou en los Países Bajos se hizo insostenible, abandonando el país en junio de 1583.

Genealogía

Enlaces externos 

 (en inglés) 
 (en inglés) Portrait de François d'Anjou
 (en inglés) L'entrée de François d'Anjou à Anvers en 1582

Referencias

Casa de Valois
Nobles de Francia del siglo XVI
Duques de Anjou
Duques de Berry (casa de Valois)
05
Duques de Château-Thierry
Duques de Évreux
Duques de Perche
Fallecidos por tuberculosis
Sobrevivientes de viruela
Duques de Turena